Rena steht für:

 Rena (Badajoz), Gemeinde in Spanien
 Rena (Gattung), eine Gattung der Familie der Schlankblindschlangen
 Rena (Norwegen), Stadt in Norwegen
 Rena (Schiff), Containerschiff
 Rena, Fluss in Norwegen, siehe Renaelva
 Kurzform der weiblichen Vornamen Renate und Lorena
 Rena (Unternehmen), deutscher Anlagenhersteller

Rena ist Familienname folgender Personen:
 Rodrigo García Rena (* 1980), spanischer Radrennfahrer
 Kid Rena (1898–1949), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Bandleader

Siehe auch
 Reena
 Rehna
 Renna